Druga hrvatska rukometna liga za žene je predstavljala treći rang hrvatkog rukometnog prvenstva za žene u sezoni 1998./99. Liga je bila podijeljena u četiri skupine -  Istok, Jug, Središte i Sjever, a sudjelovalo je ukupno 40 klubova. Natjecanje u skupini Zapad nije igrano.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Središte

Povezani članci 
 1. A HRL za žene 1998./99.
 1. B HRL za žene 1998./99.
 Hrvatski rukometni kup za žene 1998./99.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1999/2000, Zagreb, 2000.

1998-99
ž-2